Здесь представлены 11 официальных названий Южно-Африканской Республики на всех её одиннадцати официальных языках: английском, африкаансе, венда, зулу, коса, ндебеле, свати, северном сото, южном сото, тсвана, тсонга. Это число превзошла только Индия.

Ранее использовалось следующее название:

Южно-африканский доменный код страны ZA расшифровывается как Zuid-Afrika.

См. также 
 Языки Южно-Африканской Республики

Примечания

Ссылки 
 Все языки ЮАР (11 официальных и местные) 

Государственное устройство ЮАР
Списки:ЮАР
ЮАР
Топонимия ЮАР